

Acronimi 
 BAT – acronimo di Bloodless Atraumatic Technique, tecnica di chirurgia non traumatica con sanguinamento ridotto.
 BAT – acronimo non ufficiale della provincia di Barletta-Andria-Trani (codice ISO 3166-2:IT BT)

Codici 
 BAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barretos (Brasile)
 bat – codice ISO 639-2 alpha-3 per le lingue baltiche

Estensioni 
 .bat – estensione dei file batch (abbreviazione di batch processing)

Sigle 
 Berlinetta Aerodinamica Tecnica – famiglia di automobili sviluppate da Alfa Romeo e Bertone
 Best available technology (o Best available techniques) – tecnologie o tecniche migliori sul campo, specialmente con riferimento alla prevenzione dell'inquinamento
 Blond Ambition Tour – tour di concerti della cantautrice statunitense Madonna
 British American Tobacco – azienda produttrice di sigarette

Altro 
 Bat – sito archeologico dell'Oman inserito tra i Patrimoni dell'umanità
 Bat – la dea egiziana di sembianze bovine, simbolo di fertilità e di protezione.
 Bat – bomba guidata da radar, sviluppata e utilizzata dalla US Navy durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
 The Bat

Altri progetti